Unter einem Vorkommen versteht man
 
 in der Geologie die natürliche Anhäufung von nutzbaren Erzen, Mineralien und Gesteinen, siehe Rohstoffvorkommen
 in der Biologie das nachgewiesene Vorhandensein einer Art an einem bestimmten Ort, siehe Habitat
 in der Sprachwissenschaft die Okkurrenz.

Siehe auch: